Александр Алексеевич Павлов: Павлов, Александр Алексеевич (1925—2001) — советский работник железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Александр Алексеевич (1913—1999) — Герой Социалистического Труда.